Пиер Вида̀л-Накѐ () е френски специалист по Древна Гърция, обществен деец и публицист. Професор във Висшето училище за социални науки, директор на Центъра „Луи Жерне“.

Биография 
Роден 23 юли 1930.

Участва с Мишел Фуко и Жан-Мари Доменак в основаването на „Групата за информация за затворите“ (), едно от първите френски нови социални движения, защитаващо правата на затворниците. Съавтор е на няколко книги с Жан-Пиер Вернан. С Жан-Пиер Вернан, Никол Лора и Марсел Детиен основават „Paris School“ – група изследователи, които се различават от класическите елинисти (Франсоа Шаму) с желанието да прилагат различни дисциплини, включително структурна антропология.

Умира 29 юли 2006 г.

Библиография

Антична Гърция 
 Clisthène l'Athénien, avec Pierre Lévêque, Les Belles Lettres, 1964
 Le Bordereau d'ensemencement dans l'Égypte ptolémaïque, Bruxelles, Association égyptologique Reine Élisabeth, 1967
 Économies et Sociétés en Grèce ancienne. Périodes archaïque et classique, avec Michel Austin, Armand Colin, 1972
 Mythe et Tragédie en Grèce ancienne, avec Jean-Pierre Vernant, François Maspero, 1972, La Découverte, 2005
 La Grèce ancienne. I: Du mythe à la raison, avec Jean-Pierre Vernant, Le Seuil, coll. Points Essais, 1990
 La Grèce ancienne. II: L'Espace et le Temps, avec Jean-Pierre Vernant, Le Seuil, coll. Points Essais, 1991
 La Grèce ancienne. III: Rites de passage et Transgressions, avec Jean-Pierre Vernant, Le Seuil, coll. Points Essais, 1992
 Œdipe et ses mythes, avec Jean-Pierre Vernant, Complexe, 2001
 Travail et esclavage en Grèce ancienne, avec Jean-Pierre Vernant, Complexe, 2002
 Le Chasseur noir. Formes de pensées et formes de société dans le monde grec, François Maspero, 1981, La Découverte, 2005
 La Démocratie grecque vue d'ailleurs, Flammarion, 1990
 Les Grecs, les historiens et la démocratie, La Découverte, 2000
 Le Miroir brisé: tragédie athénienne et politique, Les Belles Lettres, 2002 (nouvelle édition)
 Le Monde d'Homère, Librairie académique Perrin, 2000
 Fragments sur l'art antique, Agnès Viénot, 2002
 L'Atlantide. Petite histoire d'un mythe platonicien, Les Belles Lettres, 2005; ISBN 2-251-38071-X
 Flavius Arrien entre deux mondes, postface à la traduction par Pierre Savinel de la Vie d'Alexandre d'Arrien, Les Éditions de Minuit, coll. Arguments, 1984
 Du bon usage de la trahison, introduction à la traduction par Pierre Savinel de La Guerre des Juifs de Flavius Josèphe, Éditions de Minuit, coll. Arguments, 1988

Алжир 
 L'Affaire Audin, 1957-1978, éditions de Minuit, 1989
 La torture dans la République: essai d'histoire et de politique contemporaine, 1954-1962, Minuit, 1998
 Les crimes de l'armée française Algérie 1954-1962, La Découverte, 2001
 La Raison d'État. Textes publiés par le Comité Audin, La Découverte, 2002

Еврейска история и ревизионизъм 
 Les Assassins de la mémoire, Le Seuil, 1995
 Les Juifs, la mémoire et le présent, Le Seuil, 1995
 La solution finale dans l'histoire, заедно с Arno Mayer, La Découverte, 2002

Други 
 Le trait empoisonné, La Découverte, 1993
 "A Dangerous Game". Telos, 98-99 (Winter 1993-Fall 1994). New York: Telos Press
 Mémoires t.1 – La brisure et l'attente, 1930-1955, Le Seuil, 1998
 Mémoires t.2 – Le trouble et la lumière, 1955-1998, Le Seuil, 1998

Външни препратки 
  Pierre-vidal-naquet.net
  Julian Jackson, Obituary: Pierre Vidal-Naquet, Гардиън, 10 август 2006

Френски историци
Френски публицисти
Френски социалисти
Френски атеисти
Носители на ордена на Почетния легион
Евреи във Франция
Сефарадски евреи
Родени в Париж
Починали в Ница
Починали от инсулт